Минный заградитель
 Посёлок подсобного хозяйства МИНЗАГ — поселок сельского типа в Троицком административном округе Москвы